Krasnohwardijskie (ukr. Красногвардійське, Krasnohwardijśke; ros. Красногвардейское, Krasnogwardiejskoje; krymskotatarski Qurman) – osiedle typu miejskiego w Republice Autonomicznej Krymu na Ukrainie, siedziba władz rejonu krasnohwardijskiego.

Status osiedla typu miejskiego posiada od 1957, w 2016 roku liczyło 10 776 mieszkańców.

Przypisy 

Rejon krasnohwardijski
Osiedla typu miejskiego w Republice Autonomicznej Krymu